Hadiyya oder Hadiya ist der Name
 einer Ethnie in Äthiopien, siehe Hadiyya (Volk)
 einer Sprache in Äthiopien, siehe Hadiyya (Sprache)
 eines historischen Königreiches in Äthiopien, siehe Hadiya (Königreich)
 einer Verwaltungszone in Äthiopien, siehe Hadiya-Zone.

Siehe auch:
 Hadia (Begriffsklärung)